De Ronde van de Haut-Var 2003 werd verreden op zaterdag 22 februari. Het was de 35ste editie van deze Franse eendagswedstrijd, die ditmaal ging over een afstand van 180 kilometer. In totaal kwamen 97 renners over de streep.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

2003
Eendagswielerwedstrijd in 2003